

Aziende 
 Stradivarius – azienda di abbigliamento low-cost spagnola del gruppo Inditex

Letteratura 
 Stradivarius – poesia di George Eliot del 1873

Musica 
 Stradivarius – etichetta discografica italiana
 Stradivarius – strumento prodotto da Antonio Stradivari

Persone 
 Stradivarius – nome latino di Antonio Stradivari, liutaio italiano

Cinema
Stradivarius – film muto diretto da Vasco Salvini